HCT steht als Abkürzung für:

 Hämatokrit, der Anteil der Erythrozyten im Volumen des Blutes
 Heat Carrier Temperature, Wärmeträger-Temperatur
 High-speed CMOS with TTL, eine Bauart integrierter Digitalschaltungen, siehe Complementary metal-oxide-semiconductor #Spezielle Arten
 Hockey Club Thurgau, ein Schweizer Eishockeyverein, siehe Hockey Thurgau 
 humanes Calcitonin (hCT), ein Hormon
 Hydrochlorothiazid, eine harntreibende Substanz

hct steht für:
 hora cum tempore, siehe Akademische Zeitangabe

Abkürzung